De Nederlandse familie Andriessen, een familie van musici en kunstenaars
 Cornelis Andriessen, (1815-1893), muziekonderwijzer, vader van twaalf kinderen, waaronder de volgende drie zonen:
 Nicolaas Hendrik Andriessen (1845-1893), organist, koordirigent en componist; broer van Hendrik en Cornelis, vader van Willem, Hendrik en Mari en grootvader van Jurriaan, Caecilia en Louis
 Willem Andriessen (1887-1964), componist en pianist; broer van Hendrik, Mari en Johanna Cecilia
 Hendrik Andriessen (1892-1981), organist en componist; vader van Heleen, Nico, Jurriaan, Louis en Caecilia en broer van Willem, Mari en Johanna Cecilia
 Heleen Andriessen (1921-2000), fluitiste, pianiste en tekenares; moeder van Frans (geb. 1947, cello), Hennie (geb. 1947, hobo), Eugénie (geb. 1949, fluit) en Gijs (geb. 1949, viool) van der Grinten, de twee tweelingen die samen met twee andere muzikanten het Gemini-ensemble vormen.
 Nico Andriessen (1923-1996), architect, zoon van Hendrik, broer van Jurriaan, Caecilia en Louis en vader van Jurriaan Hendrik
 Jurriaan Hendrik Andriessen (1951-1991), graficus, schrijver en componist; zoon van Nico
 Jurriaan Andriessen (1925-1996), componist; zoon van Hendrik, broer van Nico, Louis en Caecilia en vader van Gijs
Gijs Andriessen (1957), componist en filmer; zoon van Jurriaan
 Caecilia Andriessen (1931-2019), pianiste en componiste; dochter van Hendrik, zus van Nico, Jurriaan en Louis
 Louis Andriessen (1939-2021), componist; zoon van Hendrik en broer van Nico, Jurriaan en Caecilia
 Mari Andriessen (1897-1979), beeldhouwer; jongste broer van Willem, Hendrik en Johanna Cecilia
 Johanna Cecilia Andriessen (1902-1986); zus van Willem, Hendrik en Mari, moeder van Wim Witteman (enige tijd dirigent van het Ricciotti Ensemble, vader van journaliste Sylvia Witteman, geb. 1965) en Paul Witteman (geb. 1946), journalist en televisiepresentator met veel aandacht voor muziek, o.a. in het tv-programma Podium Witteman.
 Hendrik Franciscus Andriessen (1848-1917), kapelmeester en koordirigent van de Sint-Vituskerk (Hilversum); jongere broer van Nicolaas, oudere broer van Cornelis
 Cornelis Andriessen (1865-1947), componist en dirigent; jongere broer van Nicolaas en Hendrik

Andere personen in Nederland en Vlaanderen met de achternaam Andriessen
 Cees Andriessen (1940), Nederlands grafisch kunstenaar
 Jan Andriessen (1894-1978), Nederlands politicus vakbondsvoorzitter; vader van Frans
 Frans Andriessen (1929-2019), Nederlands oud-minister van Financiën, zoon van Jan
 Jos Andriessen (1917-2007), Belgisch jezuïet en hoogleraar
 Jurriaen Andriessen (1742-1809), Nederlandse behangschilder en tekenaar
 Koos Andriessen (1928-2019), Nederlands topambtenaar, econoom, hoogleraar en oud-minister
 Nico Andriessen (1892-1947), Nederlands architect
 Pieter Andriessen (1943-2005), Vlaams musicoloog
 Theo Andriessen (1913-1999), Nederlands burgemeester
 Willy Andriessen (1918-1944), Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Wim Andriessen, uitgever Schaakbulletin en New In Chess

Zie ook 
 Andriesse (doorverwijspagina)